Суперкубок Сомали по футболу — трофей, который с 2013 года разыгрывают чемпион и обладатель Кубка Сомали по футболу. Проводится Федерацией футбола Сомали.

История 
Во всех семи розыгрыша неизменно побеждал чемпион страны. В первых четырёх матчах обладатель Суперкубка определился только в серии пенальти. Чаще всего (пять раз) в розыгрыше участвовал «Банадир», позже переименованный в «Могадишо Сити». По два раза трофей доставался «Элману» и «Декедде».

Лидеры

По числу побед

По числу участий

Примечания 

Футбол в Сомали